Vernon, keresztnév

Helyek

Kanada
Vernon (Brit Columbia)
Greater Vernon
Vernon (Ontario)

Franciaország
Vernon (Ardèche)
Vernon (Eure)

USA
Vernon (Alabama)
Vernon (Arizona)
Vernon (Colorado)
Vernon (Connecticut)
Vernon (Florida)
Vernon (Illinois)
Vernon (Indiana)
Vernon (Kalifornia)
Lake Vernon
Vernon (Kansas)
Vernon (Michigan)
Vernon (város, New York)
Vernon (falu, New York)
Vernon (Nyugat-Virginia)
Vernon (Oklahoma)
Vernon (Texas)
Vernon (Utah)
Vernon (Vermont)
Vernon (Wisconsin)
Vernon (közösség, Wisconsin)

Lásd még
Vernon megye (egyértelműsítő lap)